Kósa János (elhunyt 1601. június 3.) unitárius püspök (1597-1601)
Kósa János (1964) festő, egyetemi oktató
Kósa János (1965) labdarúgóedző (Nyíregyháza Spartacus FC, női csapat)